Това е списък с български уеб сериали излъчвани е платформите Vbox7 и Ютюб.

Списък

Анимационни български уеб сериали

Кросоувъри 
Много често между уеб сериалите (особено такива с общ продуцент) се случват кросоувъри.

 Героите от Типично се появяват в епизод на #Кифла.
 Ева, която играе Бети в #Кифла изиграва героя си отново в третия сезон на Апартамент 404
 Героите от Не така, брат! се появяват многократно в Следвай ме, както и обратното. Това се дължи на общия им продуцент – 7talents.
 Героите от Българ се появяват в Брейн Демидж, но в средновековен вариант. От своя страна героите от Брейн Демидж също правят камео в Българ.
 Българ от Българ се появява няколко пъти в Кечи.
 Героите от Българ, Брейн Демидж и от Кечи са участници в Криндж Айлънд:Отвъд дъното.

Източници

Външни препратки 
 7talents.bg

Списъци с епизоди на сериали